Giuseppe Pecci (1766–1855) – włoski duchowny katolicki, biskup Gubbio, kardynał
 Giuseppe Pecci (1807–1890) – włoski duchowny katolicki, jezuita, kardynał, brat papieża Leona XIII